Head Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Head Lake, Kawartha Lakes, sjö i Ontario, 
 Head Lake, Haliburton County,  sjö i Ontario,